Маркс может означать:

Люди с фамилией Маркс 
Фамилия Маркс распространена среди немцев и евреев.

 
 Маркс, Алан (1949—1995) — американский пианист.
 Маркс, Вернер (1896—1967) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Маркс, Вильгельм (1851—1924) — обербургомистр Дюссельдорфа.
 Маркс, Вильгельм (1863—1946) — рейхсканцлер Веймарской республики.
 Маркс, Генрих (1777—1838) — прусский юрист еврейского происхождения, отец философа и экономиста Карла Маркса.
 Маркс, Герхард (1889—1981) — немецкий скульптор.
 Маркс, Граучо (1890—1977) — американский актёр, комик.
 Маркс, Деннис Ховард (1945—2016) — британский предприниматель, деятель-антипрогибиционист, мемуарист, диджей.
 Маркс, Джек (1880—1945) — канадский хоккеист.
 Маркс, Джон Бивер (1903—1972) — деятель коммунистического и национально-освободительного движения Южно-Африканской Республики.
 Маркс, Дэвид (род. 1948) — американский музыкант.
 
 Маркс, Ия Михайловна (1897—1988) — советская актриса.
 Маркс, Йоахим (род. 1944) — польский футболист.
 Маркс, Йозеф (1882—1964) — австрийский композитор, педагог и критик.
 Маркс, Карл (1818—1883) — немецкий экономист, философ, социолог, журналист, писатель, поэт, общественный деятель; основоположник марксизма.
 Маркс, Кэтрин — австрийский продюсер, звукоинженер.
 Маркс, Майкл (1859—1907) — британский предприниматель, один из основателей фирмы Marks & Spencer.
 Маркс, Максимилиан Осипович (1816—1893) — мемуарист, исследователь Сибири, награждён Золотой медалью Русского географического общества (1878).
 Маркс, Меган (род. 1972) — австралийская гребчиха.
 Маркс, Никандр Александрович (1861—1921) — русский палеограф, историк и археолог, фольклорист.
 Маркс, Рейнхард (род. 1953) — немецкий кардинал, архиепископ Мюнхена.
 Маркс, Ричард (род. 1963) — американский автор и исполнитель баллад.
 Маркс, Самуэль (1775—1827) — немецкий раввин, дядя Карла Маркса.
 Маркс, Тобин (род. 1944) — американский учёный-химик.
 Маркс, Торбен (род. 1981) — немецкий футболист.
 Маркс, Фердинан Даниэль (1761—1839) — французский генерал.
 Маркс, Филипп (род. 1982) — немецкий теннисист.
 Маркс, Ханна (род. 1993) — американская актриса.
 Маркс, Ханс-Иоахим (1923—2010) — немецкий композитор.
 Маркс, Харпо (1888—1964) — американский актёр, комик, участник комедийной труппы Братья Маркс.
 Маркс, Хорст-Гюнтер (род. 1955) — немецкий актёр.
 Маркс, Шарль (1903—1946) — люксембургский врач и министр-коммунист.
 Маркс, Эмануэль (1927—2022) — израильский антрополог и социолог, лауреат Государственной премии Израиля.
 Маркс, Эрвин (1893—1980) — немецкий инженер.
  (1861—1938) — немецкий историк.
 Маркс, Эрих (1891—1944) — германский генерал, один из авторов первого варианта плана «Барбаросса».

Люди с именем Маркс 
 Маркс Кротов (1927—1942) — пионер-герой.
 Маркс Леви Мордехай — дед Карла Маркса.

В географических названиях 
 Маркс — город в Саратовской области.

Торговые марки 
 Маркс и Спенсер — сеть универмагов одежды в Великобритании.

В других значениях 
 Братья Маркс — комедийный квинтет
 «Карл Маркс» — советский эсминец класса «Изяслав»
 «» — советский пароход (построен в 1899 году).
 Генератор Маркса — генератор импульсов высокого напряжения, разработан Эрвином Марксом.

Похожие 
 Марксэн — имя, означающее Маркс и Энгельс

См. также 
 
 
 Марксизм — система связанных между собой: философского учения, научных концепций, идеологического течения.